Пипиль:

 Пипиль — народ юта-ацтекской семьи
 Пипиль — язык пипилей